O topónimo Foros refere-se a parcelas de terreno de uma herdade cedidas aos foreiros mediante um aforamento, pagamento de duma renda, para que tratassem delas, que as cultivassem. Existem vários topónimos Foros:

 Foros de Arrão
 Foros de Vale de Figueira
 Foros de Salvaterra
 Foros do Paul
 Foros de Amora
 Foros (Calheta de Nesquim)
 Foros da Fonte Seca
 Foros da Charneca (Benavente)
 Foros de Almada (Santo Estêvão)
 Foros de Benfica (Benfica do Ribatejo)

Desambiguações de topônimos